Bodil Thrugotsdatter (født omkring 1056, død 1103) var dronning af Danmark. Hun var datter af jarl Thrugot Ulfsen Fagerskind og Thorgunna Vagnsdatter (og søster til Svend Thrugotsen). Efter Saxos beretning må hun allerede have været gift med Erik Ejegod ved begyndelsen af Oluf Hungers regering, da hun skal have fulgt ham i landflygtighed til Sverige. Deres eneste fælles barn var, så vidt vides, den senere hertug Knud Lavard. Saxo priser såvel hendes skønhed som hendes karakter, især hendes udtalte overbærenhed med mandens udsvævelser. Hun drog sammen med ham på pilgrimsrejse til det hellige land og nåede efter hans død dertil, men skal være død af sygdom på Oliebjerget i 1103 og efterfølgende begravet i Josafats Dal.

Anetavle

Kilde 
 Artiklen Bodil i Dansk Biografisk Leksikon

Ekstern henvisning 
 

Danskere i 1000-tallet
Skandinaver fra middelalderen
Thrugotsønnerne
Ikke-regerende dronninger af Danmark
Personer i Dansk Biografisk Leksikon
Personer i Dansk Kvindebiografisk Leksikon